Ženská čtyřhra US Open 2022 probíhala v závěru srpna a první polovině září 2022. Do deblové soutěže newyorského tenisového grandslamu, hraného na tvrdém povrchu v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové, nastoupilo šedesát čtyři párů. Obhájcem titulu byl australsko-čínská pár Samantha Stosurová a Čang Šuaj, jehož členky nestartovaly společně. Čang vytvořila jedenáctou nasazenou dvojici s Ukrajinkou Martou Kosťukovou, se kterou nestačily ve třetím kole na Desirae Krawczykovou a Demi Schuursovou. Spoluhráčkou Stosurové se stala Tchajwanka Latisha Chan, s níž na úvod podlehla Miju Katové a Aldile Sutjiadiové.

Čtrnáctinásobné grandslamové šampionky Serena a Venus Williamsovy na úvod podlehly Lucii Hradecké a Lindě Noskové, které spolu odehrály první deblový zápas. Sestry Williamsovy tak podruhé v kariéře prohrály úvodní zápas na grandslamu, když poprvé se tak stalo při jejich grandslamovém debutu na US Open 1997.

Vítězem se stal třetí nasazený pár Češek Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková, který ve finále zdolal nenasazené Američanky Caty McNallyovou a Taylor Townsendovou po třísetovém průběhu 3–6, 7–5 a 6–1, přestože Češky pro ztracené první sadě prohrávaly ve druhé již 1–4, aby v následujícím průběhu zápasu získaly 11 ze 13 gamů. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 2000 bodů a získaly třináctou společnou trofej, šestou z grandslamu a třetí v probíhající sezóně. Na majorech tak zůstaly v roce 2022 neporaženy, když se z Roland Garros 2022 musely odhlásit pro pozitivní covidový test Krejčíkové. Na okruhu WTA Tour Krejčíková vybojovala čtrnáctý deblový titul a pro Siniakovou to bylo devatenácté takové turnajové vítězství.

Siniaková s Krejčíkovou výhrou zkompletovaly jako sedmý ženský pár kariérní grandslam ve čtyřhře, po sestrách Williamsových jako druhý ženský pár kariérní Zlatý slam a vůbec jako první dvojice v historii dovršily kariérní Super Slam, tj. výhry na všech grandslamech, Turnaji mistryň a olympijských hrách. V ženském deblu se to předtím podařilo jen Gigi Fernándezové a Pam Shriverové. 

Coco Gauffová, Elise Mertensová, Kateřina Siniaková, Jeļena Ostapenková a Giuliana Olmosová vstoupily do turnaje jako soupeřky o post světové jedničky ve čtyřhře. Vzhledem k prohře v úvodním kole, opustila obhájkyně finálové účasti Gauffová čelo žebříčku, a po skončení se na vrchol podruhé vrátila vítězná Siniaková. Krejčíková se v žebříčku posunula na 2. místo.

Nasazení párů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

ženská čtyřhra